Григорий Зиновьевич Гричер-Чериковер (Червинский; 1883—1945) — украинский, российский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 

Учился в коммерческом училище в Полтаве. Окончил Киевское художественное училище. В кино с 1924 года, работал на киностудиях Госкино, ВУФКУ (с 1925), Ленфильме, киностудиях в Киеве и Ашхабаде. Одна из тем творчества — фильмы о жизни евреев в местечках бывшей Российской империи, это такие известные кинокартины, как «Блуждающие звёзды», «Накануне», «Кварталы предместья», «Сквозь слезы».

Участник Первой мировой и Великой Отечественной войн.

Фильмография

Сценарист 
 1925 — Еврейское счастье (Менахем Мендл)

Режиссёр 
  — Чёрное сердце (Мосфильм)
  — Северное сияние (Ленинградкино)
  — Блуждающие звёзды
  — Подозрительный багаж
  — Сорочинская ярмарка 
  — Накануне
  — Сквозь слёзы (по рассказу Шолом-Алейхема «Мальчик Мотл»)
  — Кварталы предместья (Укрфильм)
  — Хрустальный дворец
  — Советская Молдавия (документальный)
  — Годы молодые (Киевская и Ашхабадская киностудии)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20081121193611/http://www.klezmer.com.ua/theatre/theatre5.php
 http://www.migdal.org.ua/times/39/3241/
 http://www.vestnik.com/issues/2000/0201/win/orlov.htm
 http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/541/

Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Великой Отечественной войны
Выпускники Киевского художественного училища